La Magdeleine ist der Name folgender Orte:
 La Magdeleine (Aostatal), eine Gemeinde in Italien
 La Magdeleine (Charente), eine Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:
 La Madeleine